Telhado pode ser:

 Telhado - freguesia no concelho do Fundão, Portugal
 Telhado - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal
 Telhado - aldeia na freguesia de Viade de Baixo, concelho de Montalegre, Portugal

Desambiguação